L'edizione 1959-60 della Hovedserien vide la vittoria finale del Fredrikstad.

Capocannoniere del torneo fu Per Kristoffersen (Fredrikstad), con 13 reti.

Classifica finale

Gruppo A

Gruppo B

Finale scudetto

Verdetti
Fredrikstad Campione di Norvegia 1959-60.
Brann, Start, Raufoss e Brage retrocesse in Landsdelsserien.

Calcio nel 1959
Calcio nel 1960
Eliteserien